Eriksen – wariant nazwiska Eriksson
 Aage Eriksen
 Ann-Cathrin Eriksen
 Beate Eriksen
 Birger Eriksen
 Christian Eriksen
 Erik Eriksen
 John Eriksen
 Lars Erik Eriksen
 Preben Eriksen
 Rune Eriksen
 Stein Eriksen
 Thomas Hylland Eriksen